O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2003 foi a 39ª edição do torneio e foi vencida pelo time do São José.

1 de maio O'malley's - Niterói (sem resultado), São Paulo
1 de maio Desterro - O'malley's (WO), Florianópolis

10 de maio Rio Branco 6-19 Desterro, São Roque
10 de maio São José 93-6 Varginha, São José dos Campos
10 de maio SPAC 3-36 Bandeirantes, São Paulo

31 de maio Rio Branco 27-25 SPAC, São Roque
31 de maio Bandeirantes109-0 Varginha, Indaiatuba
31 de maio O'malley's 6-35 São José, São Paulo
31 de maio Desterro 23-10 Niterói, Florianópolis

14 de junho Varginha 36-47 Rio Branco, Varginha
14 de junho O'malley's 7-52 Bandeirantes, São Paulo
14 de junho Desterro 24-30 São José, Florianópolis
14 de junho Niterói 13-18 SPAC, Niterói

12 de julho Varginha 0-28 Niterói, Varginha
12 de julho O'malley's 19-15 Rio Branco, São Paulo
12 de julho Bandeirantes 25-16 Desterro, Indaiatuba
12 de julho São José 36-17 SPAC, São José dos Campos

9 de agosto Niterói 19-19 São José, Niterói
9 de agosto SPAC 34-18 O'malley's, São Paulo
9 de agosto Desterro 42-7 Varginha, Florianópolis
9 de agosto Bandeirantes 50-19 Rio Branco, Indaiatuba

4 de outubro Varginha 7-41 SPAC, Varginha
4 de outubro Niterói 15-22 Bandeirantes, Niterói
4 de outubro São José 45-10 Rio Branco, São José dos Campos

25 de outubro Varginha 27-27 O'malley's, Varginha
25 de outubro São José 33-17 Bandeirantes, São José dos Campos
25 de outubro SPAC 29-10 Desterro, São Paulo
25 de outubro Niterói 41-22 Rio Branco, Niterói

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2003 no Brasil‎